Сан Пабло Охо де Агва има више значења:

 Сан Пабло Охо де Агва (Уаска де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Пабло Охо де Агва (Омеалка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику